Jocelyn steht für:
 Jocelyn (Oper), Titel einer Oper (1888) von Benjamin Godard 
 Jocelyn-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Jocelyn (Vorname)

Jocelyn ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jocelyn (* 1970), neuseeländischer Vielseitigkeitsreiter
 Henry David Jocelyn (1933–2000), britischer Altphilologe
 Percy Jocelyn (1764–1843), anglikanischer Bischof

Siehe auch:
 Josselin (Begriffsklärung)
 Joslin
 Joslyn